

Leiria